VM i ishockey 1977 var det 44. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 55. europamesterskab. Mesterskabet blev afviklet i tre niveauer som A-, B- og C-VM:

A-VM i Wien, Østrig i perioden 21. april – 8. maj 1977.
B-VM i Tokyo, Japan i perioden 10. – 21. marts 1977.
C-VM i København, Danmark i perioden 12. – 20. marts 1977.

Der var tilmeldt 24 hold til mesterskabet – det hidtil højeste antal. Canada var tilbage efter at have boykottet VM i syv år på grund af amatørproblematikken, og Spanien deltog for første gang i ishockey-VM. De otte bedste hold spillede om A-VM, de ni næstbedste hold spillede om B-VM, mens de sidste syv hold spillede C-VM.

A-VM blev et af de mest spændende nogensinde. Sovjetunionen indledte turneringen overbevisende med storsejre i den indledende runde mod to af de andre topfavoritter Tjekkoslovakiet (6-1) og Canada (11-1), men i den sidste indledende kamp blev det til et sensationelt 5-1-nederlag mod Sverige. I mesterskabsrunden vandt det sovjetiske hold kun én af tre kampe og endte overraskende med "kun" at vinde bronze. I mesterskabets sidste kamp kunne Sovjetunionen have sikret sig guldmedaljerne med en sejr over Sverige, men det blev til endnu et nederlag mod svenskerne – denne gang 3-1.

Svenskerne, der efter sejren over Sovjetunionen i den indledende runde havde overtaget favoritrollen, tabte (ligesom Sovjet) to ud af tre kampe mesterskabsrunden. Det blev 0-7 mod Canada og 1-2 mod Tjekkoslovakiet, mens den enlige sejr som nævnt kom i den sidste kamp mod Sovjetunionen. Svenskerne endte dermed kun som sølvvindere. I stedet drog Tjekkoslovakiet fordel af de to favoritholds nederlag i mesterskabsrunden og genvandt VM-titlen på trods af et 8-2-nederlag til Canada i deres sidste kamp.

Det var Tjekkoslovakiets 5. VM-titel og 14. EM-titel, men afgørelsen var denne gang knivskarp. Tjekkoslovakiet endte på 15 point – kun ét point flere end Sverige og Sovjetunionen og kun to point foran Canada.

Der var kun én oprykker fra C-VM, fordi B-gruppen skulle reduceres fra ni til otte hold.

A-VM 
Afviklingsformen for A-VM var den samme som året før. Efter en indledende runde, hvor de otte hold spillede alle-mod-alle, fortsatte de fire bedste hold i mesterskabsrunden om placeringerne 1-4, mens de fire øvrige hold spillede videre i nedrykningsrunden om placeringerne 5-8, hvor nedrykkeren blev fundet. Pointene og målscoren fra den indledende runde blev overført til hhv. mesterskabs- og nedrykningsrunden.

Indledende runde 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="460px"
! Indledende runde
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| align="left"| Sverige
| 7
| 6
| 0
| 1
| 39-9
| 12
|- bgcolor="#ccffcc"
| align="left"| Sovjetunionen
| 7
| 6
| 0
| 1
| 65-16
| 12
|- bgcolor="#ccffcc"
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 7
| 5
| 1
| 1
| 46-20
| 11
|- bgcolor="#ccffcc"
| align="left"| Canada
| 7
| 4 
| 1
| 2
| 31-25
| 9
|- bgcolor="#ffffaa"
| align="left"| Finland
| 7
| 3
| 0
| 4
| 22-37
| 6
|- bgcolor="#ffffaa"
| align="left"| USA
| 7
| 1
| 1
| 5
| 18-35
| 3
|- bgcolor="#ffffaa"
| align="left"| Vesttyskland
| 7
| 1
| 1
| 5
| 17-45
| 3
|- bgcolor="#ffffaa"
| align="left"| Rumænien
| 7
| 0
| 0
| 7
| 12-63
| 0
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter(1) resultater i indbyrdes opgør og (2) målforskel.
|}

Nedrykningsrunde 

De fire dårligste hold fra den indledende runde spillede alle-mod-alle om at undgå at rykke ned i B-gruppen. De optjente point og målscoren fra den indledende runde blev overført til nedrykningsrunden.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="360px"
! width="40px"|Dato
! Kamp
! width="35px"|Res.
! width="80px"|Perioder
|-
| 3.5.
| align="left"|Finland - Rumænien
| 14-1
| 3-0, 6-1, 5-0
|-
| 3.5.
| align="left"|USA - Vesttyskland
| 4-1
| 1-1, 3-0, 0-0
|-
| 5.5.
| align="left"|Finland - Vesttyskland
| 7-2
| 4-0, 0-2, 3-0
|-
| 5.5.
| align="left"|USA - Rumænien
| 4-5
| 0-1, 1-4, 3-0
|-
| 7.5.
| align="left"|Vesttyskland - Rumænien
| 3-2
| 1-0, 1-2, 1-0
|-
| 7.5.
| align="left"|Finland - USA
| 2-3
| 0-0, 1-2, 1-1
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|Nedrykningsrunde
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| width="40px"|5.
| align="left"| Finland
| 10
| 5
| 0
| 5
| 45-43
| 10
|-
| 6.
| align="left"| USA
| 10
| 3
| 1
| 6
| 29-43
| 7
|-
| 7.
| align="left"| Vesttyskland
| 10
| 2
| 1
| 7
| 23-58
| 5
|- bgcolor="#ffccff"
| 8.
| align="left"| Rumænien
| 10
| 1
| 0
| 9
| 20-84
| 2
|}

Dermed rykkede Rumænien ned i B-gruppen til VM 1978. Op fra B-gruppen kom DDR.

Mesterskabsrunde 

De fire bedste hold fra den indledende runde spillede alle-mod-alle om verdensmesterskabet og placeringerne 1-4. De opnåede point og målscoren fra den indledende runde blev overført til mesterskabsrunden.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="365px"
! width="40px"|Dato
! Kamp
! width="35px"|Res.
! width="80px"|Perioder
|-
| 4.5.
| align="left"|Sovjetuninen - Tjekkoslovakiet
| 3-4
| 0-3, 3-1, 0-0
|-
| 4.5.
| align="left"|Sverige - Canada
| 0-7
| 0-3, 0-3, 0-1
|-
| 6.5.
| align="left"|Sovjetunionen - Canada
| 8-1
| 1-1, 4-0, 3-0
|-
| 6.5.
| align="left"|Sverige - Tjekkoslovakiet
| 1-2
| 0-0, 0-0, 1-2
|-
| 8.5.
| align="left"|Tjekkoslovakiet - Canada
| 2-8
| 0-2, 2-2, 0-4
|-
| 8.5.
| align="left"|Sverige - Sovjetunionen
| 3-1
| 1-1, 2-0, 0-0
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|Mesterskabsrunde
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- 
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 10
| 7
| 1
| 2
| 54-32
| 15
|- 
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Sverige
| 10
| 7
| 0
| 3
| 43-19
| 14
|- 
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Sovjetunionen
| 10
| 7
| 0
| 3
| 77-24
| 14
|- 
| 4.
| align="left"| Canada
| 10
| 6 
| 1
| 3
| 47-35
| 13
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter resultater i indbyrdes opgør.
|}

Sverige blev placeret foran Sovjetunionen, fordi svenskerne havde vundet begge de to holds indbyrdes opgør med 5-1 og 3-1.

EM 

Der blev uddelt EM-medaljer til de tre bedst placerede europæiske landshold ved VM.

{| class="wikitable" width="175px"
! colspan="2"|EM 1977
|-
| align="center" bgcolor="gold"|Guld
|  Tjekkoslovakiet
|-
| align="center" bgcolor="silver"|Sølv
|  Sverige
|-
| align="center" bgcolor="#cc9966"|Bronze
|  Sovjetunionen
|-
| align="center"|4.
|  Finland
|-
| align="center"|5.
|  Vesttyskland
|-
| align="center"|6.
|  Rumænien
|}

B-VM 

B-verdensmesterskabet blev spillet i Tokyo i Japan. De ni hold spillede om én oprykningsplads til A-VM 1978 og to nedrykningspladser til C-VM 1978.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1977
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| DDR
| 8
| 8
| 0
| 0
| 57-16
| 16
|-
| 2.
| align="left"| Polen
| 8
| 6
| 0
| 2
| 39-22
| 12
|-
| 3.
| align="left"| Japan
| 8
| 5
| 1
| 2
| 30-21
| 11
|-
| 4.
| align="left"| Norge
| 8
| 4 
| 2
| 2
| 30-30
| 10
|-
| 5.
| align="left"|  Schweiz
| 8
| 4
| 0
| 4
| 35-33
| 8
|-
| 6.
| align="left"| Ungarn
| 8
| 3
| 0
| 5
| 27-46
| 6
|-
| 7.
| align="left"| Jugoslavien
| 8
| 2
| 1
| 5
| 30-36
| 5
|- bgcolor="#ffccff"
| 8.
| align="left"| Holland
| 8
| 1
| 2
| 5
| 23-39
| 4
|- bgcolor="#ffccff"
| 9.
| align="left"| Østrig
| 8
| 0
| 0
| 8
| 19-47
| 0
|}

Som det bedste hold ved B-VM kvalificerede DDR sig til A-VM 1978. Rumænien rykkede ned fra A-gruppen.

Nr. 8 og 9, Holland og Østrig rykkede ned i C-gruppen til VM 1978. Op fra C-gruppen kom kun ét hold, Italien. Dermed blev B-gruppen reduceret fra ni til otte hold.

C-VM 

C-verdensmesterskabet blev spillet i Forum i København, Danmark. Det var første gang nogensinde, at Danmark var vært for en VM-turnering i ishockey. De syv hold spillede om én oprykningsplads til B-VM 1978.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|C-VM 1977
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| Italien
| 6
| 5
| 1
| 0
| 64-6
| 11
|-
| 2.
| align="left"| Danmark
| 6
| 5
| 1
| 0
| 61-15
| 11
|-
| 3.
| align="left"| Bulgarien
| 6
| 4
| 0
| 2
| 47-25
| 8
|-
| 4.
| align="left"| Frankrig
| 6
| 3
| 0
| 3
| 37-24
| 6
|-
| 5.
| align="left"| Spanien
| 6
| 1
| 0
| 5
| 17-61
| 2
|-
| 6.
| align="left"| Belgien
| 6
| 1
| 0
| 5
| 24-89
| 2
|-
| 7.
| align="left"| Storbritannien
| 6
| 1
| 0
| 5
| 17-47
| 2
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter(1) resultater i indbyrdes opgør og (2) målforskel.
|}

Vinderen af C-VM, Italien, rykkede op i B-gruppen til VM 1978. Holland og Østrig, der endte som nr. 8 og 9 i B-gruppen, rykkede ned i C-gruppen.

1977
Ishockey i 1977